Мото Гран-при Каталонии было 5-й гонкой в чемпионате мира по шоссейно-кольцевым мотогонкам MotoGP 2004 года. Эта гонка прошла с 11 по 13 июня 2004 года на автодроме Каталунья.

Результаты в классе MotoGP

Результаты в классе 250cc

Результаты в классе 125cc

Каталония